Köplag kan syfta på:

Köplagen – en svensk lag om handel (1990:931)